Миллери́т, жёлтый никелевый колчедан или волосистый колчедан — минерал с химической формулой NiS (64,7 % Ni, 35,3 % S), назван в честь кристаллографа Уильяма Миллера. Хороший проводник электричества, входит в состав никелевых руд.

Примечания

Ссылки 
 
 

Минералы никеля
Сульфиды (минералы)
Минералы, названные в честь людей
Сульфиды никеля
Рудные минералы